Сантії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сантії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сантії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн